Шива-сутры (शिवसूत्राणि śivasūtrāṇi) или Махешвара-сутры (महेश्वर सूत्राणि) — четырнадцать стихов, организовывающие фонемы санскрита по «Аштадхьяи» (Восьмикнижие) Панини. Традиционно называются Акшарасамамная (akṣarasamāmnāya) — «декламация фонем», но, ввиду того, что, согласно легенде, они были показаны Панини самим Шивой, за ними закрепилось название Шива-сутр. Были составлены Панини как дополнение к тексту Восьмикнижия.

Текст

См. также 
 Шива-сутры Васугупты

Тексты на санскрите